Alfredo Sabbadin (1936-2016) – ciclista su strada italiano
 Arturo Sabbadin (1939) – ex ciclista su strada italiano
 Lino Sabbadin (1933-1979) – vittima italiana degli anni di piombo